Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Osage () :
le comté d'Osage, situé dans l'État du Kansas ;
le comté d'Osage, situé dans l'État du Missouri ;
le comté d'Osage, situé dans l'État de l'Oklahoma.

Autres références
Un été à Osage County : film dramatique américain réalisé par John Wells, sorti en 2013